Palmgren est un patronyme porté notamment par :

  (1880-1960), botaniste finlandais ;
  (1880-1961), actrice suédoise ;
  (1916-2015), skipper finlandais ;
  (1914-2008), artiste suédois ;
  (1989-), écrivain suédois ;
  (1949-), épidémiologiste et mathématicien suédois ;
 Roger Palmgren (1963-), entraîneur suédois de football ;
 Selim Palmgren (1878-1951), pianiste et compositeur finlandais.